

Zoologia 
 Toro – maschio adulto di Bos taurus

Astrologia 
 Toro – uno dei dodici segni zodiacali

Astronomia 
 Toro – costellazione dello Zodiaco
 1685 Toro – asteroide scoperto nel 1948
 Toro meteorico – spazio a forma toroidale contenente il materiale che alimenta gli sciami meteorici

Cinema 
 Toro – film russo del 2001 di Aleksandr Sokurov
 Toro – film tedesco del 2015 di Martin Hawie
 Toro – film spagnolo del 2016 di Kike Maíllo

Geometria 
 Toro – superficie di rivoluzione a forma di ciambella

Toponimi e coronimi 
 Toro – municipalità della Colombia
 Toro – comune d'Italia
 Toro – municipalità della Spagna
 Toro – regno tradizionale dell'Uganda
 Toro – area a governo locale della Nigeria
 Isola del Toro – isolotto italiano dell'arcipelago del Sulcis, in Sardegna

Altro 
 Toro – architettura è una modanatura a profilo semicircolare convesso che forma un grosso anello alla base della colonna
 Toro – animale presente nell'iconografia sia cristiana che di molte culture precristiane
 Toro – personaggio del manga giapponese I Cavalieri dello zodiaco
 Toro – personaggio dei fumetti Marvel
 Toro – figura araldica
 Toro – nome familiare con cui viene chiamata la squadra di calcio del 
 Toro Rosso – scuderia automobilistica italiana di Formula 1
 Toro Assicurazioni – compagnia assicurativa italiana 
 Toro – vino spagnolo
 Toro – album discografico del gruppo musicale italiano Statuto, pubblicato nel 2005

Pagine correlate 
 Torelli
 Torello
 Taurus

Altri progetti